Albert von der Möhlen ist der Name folgender Personen:
 Albert von der Möhlen I. (1260–1349), Ratsherr und Bürgermeister der Hansestadt Lüneburg
 Albert von der Möhlen V. (vor 1361–1425), Ratsherr, Ritter und Bürgermeister der Hansestadt Lüneburg
 Albert von der Möhlen († 1480), Hauptmann, Ratsherr und Bürgermeister der Hansestadt Lüneburg